ślepa kiszka – potoczna nazwa cienkiego uwypuklenia jelita ślepego u niektórych ssaków

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Ślepa Kiszka – część wsi Orlinek w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Ślepa Kiszka – część wsi Krzczonów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec